Puritan steht für: 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Puritan (Colorado)
 Puritan (Ohio)
 Puritan (Cambria County, Pennsylvania)
 Puritan (Fayette County, Pennsylvania)
 Puritan City, Spitzname für Boston, Massachusetts

zivile Schiffe:
 Puritan (Yacht), US-amerikanische Yacht 
 Puritan (1983), deutsches Vollcontainerschiff 

Kriegsschiffe:
 USS Puritan (1864)
 USS Puritan (BM-1)
 USS Puritan (ID-2222)
 USS Puritan (IX-69)
 USS Puritan (ACM-16)

Automobilhersteller:
 Puritan Motor Car Company aus Salem, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Puritan Motor Company aus Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Puritan (Kartoffel), siehe Liste von Kartoffelsorten

Siehe auch:
 Puritaner